

Aéronautique 

 AVIA est une entreprise de construction aéronautique italienne fondée en 1938 et devenue en 1947 Lombardi ;
 AVIA en France : Force maritime de l'aéronautique navale
 Avia, est un constructeur aéronautique tchèque ;
 AVIA, Association pour la valorisation de l’industrie aéronautique, est une association créée en 1930 en France et connue pour ses planeurs.
 Avia Traffic Company est une compagnie aérienne dont le siège se situe à Bichkek, au Kirghizistan.
  est une compagnie aérienne suédoise fondée en 1942 désormais incluse dans Skyways.

Industrie pétrolière 
 Avia International, est un groupe pétrolier et une enseigne de stations-service.

Toponyme 
 Avia, est une rivière de Galice en Espagne.

Patronyme 
 Lætitia Avia (1985-) est une femme politique française.
 Pierre Avia (1888-1956) est un militaire français, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale comme chef de l'état-major des Forces françaises de l'intérieur (FFI) de l'Ile-de-France.

Autre 
 Avia, est fabricant de chaussures de sport ;

 Avia est un constructeur automobile espagnol.